Тангштедт:

 Тангштедт — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Входит в состав района Пиннеберг.
 Тангштедт — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Входит в состав района Штормарн.